Nash är ett engelskt efternamn, som också förekommer i geografiska namn.

Personer med efternamnet Nash
 Abner Nash
 Anna Laurell Nash
 Arthur Nash
 Carlo Nash
 Cecilia Zwick Nash
 Charles W. Nash
 Clarence Nash
 Edward Radcliffe-Nash
 George Nash
 George K. Nash
 Graham Nash
 Grete Nash (1939–1999), norsk keramiker
 James Nash
 
 Johnny Nash
 Jørgen Nash
 Kate Nash
 Kevin Nash
 Leigh Bingham Nash
 Margareta Breitholtz-Nash
 Mary Nash
 Niecy Nash
 Ogden Nash
 Paul Nash
 Rick Nash
 Riley Nash
 Steve Nash
 Ted Nash (1932), amerikansk roddare
 Viva Leroy Nash (1915–2010), amerikansk brottsling

Annat
 Nash (auktor), beteckningar vid biologisk namngivning

Engelska efternamn
Efternamnsförgreningssidor